Piotr Michalski (ur. 1994) – łyżwiarz szybki
 Piotr Michalski (ur. 1967) – aktor
 Piotr Michalski (ur. 1991) – piłkarz wodny